Владимир Хитрово: Хитрово, Владимир Михайлович (род. 1861) — русский генерал-майор.
 Хитрово, Владимир Николаевич (1879—1949) — русский и советский геоботаник и флорист, фенолог и краевед.
 Хитрово, Владимир Сергеевич (1891—1968) — полковник, участник Первой мировой войны.

Примечания